Tymoschenko (ukrainisch ) bzw. Timoschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Timoschenko (* 1980), russisch-aserbaidschanische Eiskunstläuferin
 Heorhij Tymoschenko (* 1966), ukrainischer Schachspieler
 Iwan Jurjewitsch Timoschenko (1863–1939), ukrainisch-sowjetischer Mathematikhistoriker
 Jewhen Tymoschenko (* 1988), ukrainischer Pokerspieler
 Julija Tymoschenko (* 1960), ukrainische Politikerin
 Kyrylo Tymoschenko (* 1989), ukrainischer Politiker
 Nikolaj Tymoschenko, ukrainischer Journalist der Komsomolskaja Prawda
 Oleksandra Tymoschenko (* 1972), ukrainische Turnerin
 Semjon Konstantinowitsch Timoschenko (1895–1970), sowjetischer Marschall und Verteidigungsminister
 Stepan Tymoschenko (1878–1972), ukrainischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Tatyana Tymoschenko (* 1982), Bodybuilderin (IFBB)
 Timoleón Jiménez, auch Timoschenko (* 1959), kolumbianischer Guerilla-Kämpfer, siehe Rodrigo Londoño